Mahan – historyczna konfederacja państw w Korei
 Mahan – miasto w Iranie
 Mahan Airlines – irańskie linie lotnicze
 USS Mahan – nazwa czterech okrętów wojennych US Navy